L'édition 2005 du tournoi de tennis de Sankt Pölten se déroule du 16 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Nikolay Davydenko remporte l'épreuve en simple, Lucas Arnold Ker et Paul Hanley celle en double.

Lauréats 
Nikolay Davydenko remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Jürgen Melzer. Il s'agit de son  et  sur terre battue. Il s'impose pour la  à Sankt Pölten, soulevant ainsi le seul trophée de sa saison.

En double, Lucas Arnold Ker et Paul Hanley remportent leur  ensemble en battant en finale Martin Damm et Mariano Hood. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sankt Pölten
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
Sport en Autriche en 2005
Tennis en mai 2005